{{BS4bis|b|vBHF-exBHF|O2=lvBST-|WASSER|WASSER|579,559|Sévérac-le-Château|(670 m)}}

 Notes et références 
 Données de  concernant la ligne  , publiées sur SNCF Open Data'' (consulté le ).
 .
 .
 .
 Géoportail  et/ou  (sites consultés le ), pour divers points de détails.
 Autres points particuliers :

Béziers - Neussargues